Hugo Poortman (1858-1953), tuinarchitect
Huib Poortman (1937-2018)
Johannes Jacobus Poortman (1896-1970), theosoof en filosoof
Karel Arnold Poortman (1808-1886), liberaal politicus